Името Спасово носят две български села:

 Спасово, област Добрич
 Спасово, област Стара Загора